You’re a Lucky Guy ist der Titel von:
 You’re a Lucky Guy (Lied), Lied von Saul Chaplin und Sammy Cahn (1939) 
 You’re a Lucky Guy (Album), Jazzalbum von Dave Frishberg (1978)